

Cinema 
 That'll Be the Day – film del 1973 diretto da Claude Whatham

Musica 
 That'll Be the Day – singolo di Buddy Holly and The Crickets del 1957, dall'album The "Chirping" Crickets
 That'll Be the Day – album di Buddy Holly del 1958